Воронцовский — топоним:
 Воронцовский (посёлок) — посёлок, Пестравский район, Самарская область, Россия.
 
 Воронцовский дворец (Алупка)
 Воронцовский дворец (Одесса)
 Воронцовский дворец (Санкт-Петербург)
 Воронцовский дворец (Тбилиси)
 Воронцовский маяк в Одессе
 Воронцовский парк (Москва)
 Воронцовский парк (Алупка)
 Воронцовский парк (Симферополь)
 Воронцовский, Николай Владимирович (1837—1886) — хирург, профессор Московского университета.

См. также